Bukriejewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Bukriejewo – wieś w obwodzie kałuskim
 Bukriejewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Bukriejewo – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Bukriejewo-Bobrik – wieś w sielsowiecie wyszniedieriewienskim rejonu lgowskiego w obwodzie kurskim

Strony ujednoznaczniające